Schwarza steht für:

Gemeinden und Ortsteile:
 Schwarza (Thüringer Wald), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 Schwarza (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen 
 Schwarza (Blankenhain), Ortsteil der Stadt Blankenhain im Landkreis Weimarer Land in Thüringen

Gewässer:
 Schwarza (Hasel), Nebenfluss der Hasel in Südthüringen
 Schwarza (Ilm), Nebenfluss der Ilm bei Blankenhain in Thüringen
 Schwarza (Jossa), Zufluss der Jossa (Fulda) in Hessen
 Schwarza (Lüder), Nebenfluss des Lüder (Fulda) in Hessen
 Schwarza (Leitha), Quellfluss der Leitha, Niederösterreich 
 Schwarza (Saale), linker Nebenfluss der Saale in Thüringen
 Schwarza (Schwarzwald), rechter Zufluss der Schlücht an der Witznauer Säge der Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwarza, deutscher Name der Svratka (Fluss), Tschechien

Siehe auch:
 Schwarzabach